Rożnowice heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Rożnowice (Biecz), Dorf im Powiat Gorlicki der Woiwodschaft Kleinpolen
 Rożnowice (Rogoźno), Dorf im Powiat Obornicki der Woiwodschaft Großpolen